Metilhistamin se može odnositi na:

 α-Metilhistamin
 4-Metilhistamin